

Населені пункти та їхні частини

 Калети — місто в Тарноґурському повіті Сілезького воєводства
 Калети — село в гміні Ґалевіце Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Калети — частина міста Сосновець в Сілезькому воєводстві
 Калети — частина села Поромбка в гміні Добра Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Калети — частина села Цихе в гміні Чорний Дунаєць Новотарзького повіту Малопольського воєводства

Примітки